Il doppio del torneo di tennis Open 13 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Arnaud Boetsch e Olivier Delaître che hanno battuto in finale Ivan Lendl e Christo van Rensburg 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)

 Boris Becker /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Patrik Kühnen /  Diego Nargiso (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 1993
ATP Tour 1993